Это список текущих владельцев английских футбольных клубов, а также (в некоторых случаях) их предполагаемую чистую стоимость и источник богатства. В список включены только акционеры со значительной долей участия (свыше 10 %).

Премьер лига

Чемпионшип

Лига 1

Лига 2

Замечания

Примечания 

Владельцы клубов
Владельцы клубов